Tycker om dig kan avse:

Tycker om dig – svensk text till sången Finalmente
Tycker om dig: Svängiga låtar från förr – coveralbum från 2008 av svenska dansbandet Drifters